Pułapka na myszy – urządzenie do tępienia małych gryzoni
 Pułapka na myszy (Three Blind Mice) – opowiadanie Agathy Christie
 Pułapka na myszy (Three Blind Mice and Other Stories) – zbiór opowiadań Agathy Christie
 Pułapka na myszy (The Mousetrap) – sztuka teatralna Agathy Christie